Таран, или  (), — род травянистых растений семейства , встречается в арктическом и умеренном поясе Старого Света и на западе Северной Америки.

Биологическое описание 
Многолетнее растение высотой 30—80, до 100 см.

Стебель прямостоячий, обычно слабоветвистый.

Листья яйцевидные или ланцетные.

Цветки мелкие, собраны в редкие или густые соцветия (метельчатые или кистевидные).

Плод трёхгранный, обычно не превышает околоцветник, в некоторых случаях в несколько раз превышает околоцветник.

Распространение и экология 
Внетропические районы Евразии и западной части Северной Америки.

Предпочитает каменистые, галечные или песчаные почвы.

Классификация 
По результатам молекулярно-филогенетических исследований этот род отнесён к роду .

Таксономия

Виды 
Род включает 23 вида:
  [= ]
   [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]
  [= ]

Примечания

Литература 
 
 

Гречишные
Флора Евразии
Флора Северной Америки